Ela, Elah o ELA puede referirse a:

Ela
Ela, un nombre de Dios. Por ejemplo, en Ezra 5:1 Ela Yisrael significa Dios de Israel. h
Fortaleza de Ela del , situada en el yacimiento arqueológico israelí de Khirbet Qeiyafa, perteneciente al antiguo Reino de Judá.
Rey Ela de Israel.
El Valle de Ela (Israel), en donde la Biblia sitúa la lucha entre David y Goliat. 
En el valle de Elah, película de 2007.
 Ela, protagonistas de las novelas de Orson Scott Card de la Saga de Ender.

ELA

 una enfermedad, la Esclerosis lateral amiotrófica;
 una Entidad local autónoma;
 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
 el sindicato Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV);
 Early Lunar Access.
 la revista Estudios de Lingüística Aplicada.

Referencias